Terziario – era geologica anche nota come Cenozoico
 Terziario – in economia, il settore dei servizi
 Terziario avanzato – ramo del terziario che concerne l'alta tecnologia
 Terziario – in chimica organica, un atomo di carbonio di una molecola legato ad altri tre atomi di carbonio (per un esempio, si veda la voce alchile)
 Terziario – nella Chiesa cattolica indica un grado di appartenenza ad un Terzo ordine religioso, come l'Ordine francescano secolare, il Terzo ordine regolare di San Francesco, o il Terzo ordine secolare carmelitano